Яхта — река в России, протекает в Тонкинском районе Нижегородской области. Впадает в реку Ваю в 45 км от её устья по левому берегу. Длина реки составляет 21 км, площадь водосборного бассейна — 119 км². На реке расположен районный центр — посёлок Тонкино.

Исток реки находится южнее деревни Ключи в 9 км к востоку от посёлка Тонкино. Река протекает деревни Ломное, Зайчики и Елховка, после чего течёт по территории посёлка Тонкино, где на реке устроена запруда. Ниже посёлка река протекает село Вая и впадает в одноимённую реку.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Ветлуга от города Ветлуга и до устья, речной подбассейн реки — Волга от впадения Оки до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Суры). Речной бассейн реки — (Верхняя) Волга до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Оки).

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 08010400212110000043236
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 110004323
 Код бассейна — 08.01.04.002
 Номер тома по ГИ — 10
 Выпуск по ГИ — 0

Примечания 

Реки Тонкинского района
Притоки Ваи (притока Усты)